Оставшийся в живых:

 Тот, кто хочет выжить (1982) — рассказ американского писателя Стивена Кинга в жанре ужасы
 Оставшийся в живых (2008) — фильм румынского режиссёра Серджиу Николаеску (детектив) из цикла фильмов о комиссаре Микловане